

Sigle 
 Campionato Italiano Velocità – competizione italiana di motociclismo
 Comitato Indirizzo e Vigilanza dell'INPDAP
 Corona Inception Voltage – tensione di innesco di una corona visibile tra due fili

Aeronautica 
 Albatros C.IV – biplano monomotore sperimentale della Albatros Flugzeugwerke

Codici 
 CIV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chomley (Stati Uniti)
 CIV – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Costa d'Avorio

Musica 
 CIV – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 Come Il Vento – etichetta discografica italiana

Altro 
 CIV – centoquattro nel sistema di numerazione romano